Once de Febrero kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Once de Febrero, Tabasco, Cunduacán, 
 Once de Febrero, Veracruz, Las Choapas, 

Robotskapade Mexikoförgreningar